Orta (district), een district van de Turkse provincie Çankırı
Orta (stad), de hoofdplaats van het district
Orta San Giulio, een plaats in Italië in de regio Piëmont
Orta di Atella, een gemeente in de Italiaanse provincie Caserta, regio Campanië